Санда може да се отнася за:
 санда – вид китайско бойно изкуство
 Санда – град в Япония
 Доминик Санда (р. 1951) – френска актриса и фотомодел